Les désignations de Bayer D Centauri (D Cen) et d Centauri (d Cen) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

 D Centauri = HD 106321 ;
 d Centauri = HD 117440.

Notes et références 

Constellation du Centaure
Homonymie stellaire